Joseph T. Gregory – paleontologo statunitense (1914-2007)
Joseph Arthur Gregory – militare canadese (1900-1971), insignito della Military Medal